Bosznia-Hercegovina
Markovac falu Čelinac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Markovac falu Biskupija községben, Šibenik-Knin megyében
Markovac falu Daruvár községben, Belovár-Bilogora megyében
Markovac falu Velike községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Markovac falu Višnjan községben, Isztria megyében
Markovac Križevački falu Sveti Ivan Žabno községben, Kapronca-Kőrös megyében
Markovac Našički falu Nekcse községben, Eszék-Baranya megyében
Donji Markovac falu Farkaševac községben, Zágráb megyében
Dubravski Markovac falu Dubrava községben, Zágráb megyében
Trojstveni Markovac falu Belovár községben, Belovár-Bilogora megyében

 Szerbia
Markovac falu Mladenovac községben, a Belgrádi körzetben
Markovac falu Velika Plana községben a Podunavski körzetben
Markovac, Márktelke falu szerb neve Versec községben a Dél-Bánáti körzetben